Las locomotoras ALCO 1300, producidas por Alco y Euskalduna entre los años 1965 y 1967, fueron compradas por la compañía estatal ferroviaria RENFE de España, formando parte de la serie 313.

Servicios

España 
En España, numeradas como serie 313, se las utilizó para remolcar todo tipo de trenes en las provincias de Córdoba, Sevilla y Granada.

Argentina 
En 1995 llegaron las primeras locomotoras de este modelo (de un total de 18) adquiridas de segunda mano a la RENFE de España. Estas unidades fueron previamente reparadas en talleres ferroviarios españoles. Al llegar a la Argentina se les efectuó en los talleres de la empresa TBA el recambio de sus faros simples por faros dobles acorde a las normas de circulación nacionales.

La empresa TBA, a la cual se asignaron las locomotoras, decidió encargar junto a las locomotoras GAIA los servicios suburbanos Victoria-Capilla del Señor, Villa Ballester-Zárate de la Línea Mitre y los servicios Merlo-Lobos, junto a los Coches motores Materfer y Moreno-Mercedes de la línea Sarmiento.

Otros 
La estatal RENFE también vendió algunos ejemplares a CP, su homóloga portuguesa (numeradas como serie 1320 de CP) y algunas empresas de renovación y mantenimiento de vías ferroviarias.

Véase también 
 Alco

Locomotoras diésel-eléctricas de Argentina
ALCO
Locomotoras diésel-eléctricas
313
Locomotoras ALCo